UIC steht als Abkürzung für: 

 Union internationale des chemins de fer, siehe Internationaler Eisenbahnverband
 Union of Islamic Courts, die Union islamischer Gerichte in Somalia
 University of Illinois at Chicago, staatliche Universität in Chicago

Abkürzung